Фёдор Хворостинин:
 Хворостинин, Фёдор Иванович (ум. 1608) — русский князь, боярин и воевода
 Хворостинин, Фёдор Юрьевич (ум. 1656) — русский князь, боярин и воевода, военачальник.